Майк Ле́ви (, более известен под псевдонимом Gesaffelstein (Гезаффельштайн)) — французский техно-музыкант, диджей и продюсер. Он работал вместе с такими музыкантами, как The Weeknd, Miss Kittin, Daft Punk, A$AP Rocky, Phoenix, Канье Уэст, Жан-Мишель Жарр и Фаррелл Уильямс.

Биография 
Майк Леви родился в Лионе в 1987 году. Начал заниматься музыкой в 16 лет. В 2008 году выпустил свой первый мини-альбом на лейбле The Hacker, Goodlife Records под псевдонимом Gesaffelstein.

Псевдоним 
Псевдоним Gesaffelstein - это словослияние из слова гезамткунстверк и фамилии Альберта Эйнштейна.

Музыкальный стиль 
Mixmag описывает стиль Gesaffelstein как «темный и угрожающий техно, хотя и очаровательный»; Inrocks видят в ней «черную, ультра-жестокую музыку, которая возрождает основы техно, непримиримость "Underground Resistance", ментальные и навязчивые структуры Drexciya, современную силу и многое другое». Меган Бюргер из Washington Post описывает, что в стиле Gesaffelstein есть смесь мрачной и андеграундной музыки, и отмечает, что особенность артиста - его использование молчания, которое создает «напряжение» перед «хриплым взрывом баса и перкуссии».

Дискография 
Мини-альбомы

Альбомы

Синглы

Как приглашенный артист

Производство и написание песен

Ремиксы 
 2009
 I Am The Cosmos — «So Glad» (Gesaffelstein Remix)
 Franz & Shape feat. Shrubbn!! — «Lump» (Gesaffelstein Remix)

 2010
 Cassius — «Les Enfants» (Gesaffelstein Remix)
 Sei A — «Body of Eyes» (Gesaffelstein Violation Remix)
 Chateau Marmont — «One Hundred Realities» (Gesaffelstein Remix)
 David Carretta — «New Disco Beat» (Gesaffelstein Remix)
 Ali Renault — «What Is the Point» (Gesaffelstein Remix)

 2011
 Miss Kittin — «All You Need» (Gesaffelstein Remix)
 ZZT — «ZZafrika» (Gesaffelstein Remix)
 Moby — «The Day» (Gesaffelstein Remix)
 Arnaud Rebotini — «All You Need Is Techno» (Gesaffelstein Remix)
 Agoria, Carl Craig & La Scalars — «Speechless» (Gesaffelstein Remix)
 Duck Sauce — «Big Bad Wolf» (Gesaffelstein Remix)
 Crackboy — «Hilinner» (Gesaffelstein Remix)
 The Shoes — «Cover Your Eyes» (Gesaffelstein Remix)

 2012
 Azari & III — Indigo (Gesaffelstein Remix)
 Lana Del Rey — «Blue Jeans» (Gesaffelstein Remix)
 Boys Noize & Erol Alkan — «Lemonade» (Gesaffelstein Remix)
 The Hacker — «Shockwave» (Gesaffelstein Remix)
 Zombie Zombie — «Rocket Number 9» (Gesaffelstein Remix)
 Evil Nine & Danny Brown — «The Black Brad Pitt» (Gesaffelstein Remix)
 VCMG — «Aftermaths» (Gesaffelstein Remix)

 2013
 Justice — «Helix» (Gesaffelstein Vision Remix)
 Laurent Garnier — «Jacques in the Box» (Brodinski & Gesaffelstein Dirty Sprite Remix)
 Depeche Mode — «Goodbye» (Gesaffelstein Remix)

 2014
 Gesaffelstein — «Hate Or Glory» (Gesaffelstein Remix)
 Phoenix — «Bankrupt!» (Gesaffelstein Remix)

 2020
 Rosalía — «A Palé» (Gesaffelstein Remix)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Артисты, известные под псевдонимами